Australian Open (tennis), het eerste grandslamtoernooi van het tennisseizoen
een golftoernooi:
 Australisch Open (dames)
 Australisch Open (heren)